De 34e editie van de Vlaamse Aardbeiencross werd gehouden op zondag 22 november 2020 in Merksplas, België. De wedstrijd maakte deel uit van de Superprestige veldrijden 2020-2021.

Programma

Alle jeugdcategorieën zijn afgelast vanwege het coronavirus.

Mannen elite

Uitslag

Stand Superprestige 
Na 4 wedstrijden (Cyclocross Gieten, Cyclocross Ruddervoorde, Jaarmarktcross Niel en de Vlaamse Aardbeiencross) was dit de stand voor de Superprestige:

Vrouwen elite

Uitslag

Stand Superprestige 
Na 4 wedstrijden (Cyclocross Gieten, Cyclocross Ruddervoorde, Jaarmarktcross Niel en de Vlaamse Aardbeiencross) was dit de stand voor de Superprestige:

Veldrijden in 2020
Superprestige veldrijden 2020-2021